Gewiss (bedrijf), een Italiaans elektrotechnisch bedrijf; sponsor van
 Gewiss-Bianchi, een Italiaanse wielerploeg in de jaren 80
 Gewiss (wielerploeg), een Italiaanse wielerploeg in de jaren 90
 Gewiss Playbus, een merk van het bedrijf Gewiss en de opvolger van de wielerploeg Gewiss-Ballan